Pseudoconium är ett släkte av svampar. Pseudoconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoconium